Ctenacaridae är en familj av kvalster. Ctenacaridae ingår i överfamiljen Palaeacaroidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ctenacaridae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ctenacaridae